Buchenberg ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Buchenberg, Markt im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Buchenberg (Bad Doberan), Wohngebiet der Stadt Bad Doberan, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Buchenberg (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Buchenberg (Königsfeld im Schwarzwald), Ortsteil der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Buchenberg (Rettenberg), Ortsteil der Gemeinde Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Buchenberg (Schönsee), Ortsteil der Stadt Schönsee, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Buchenberg (Vöhl), Ortsteil der Gemeinde Vöhl, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

in Österreich:
 Buchenberg (Gemeinde Wies), Katastralgemeinde der Gemeinde Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Buchenberg ist der Name folgender Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe)

in Deutschland:
 Buchenberg (Ammergauer Alpen) (1142 m), in den Ammergauer Alpen, bei Buching (Halblech), Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Buková hora (Broumovská vrchovina) (Buchenberg)  (638 m n.m.), in der Broumovská vrchovina, Tschechien 
 Buchenberg (Hirschricht) (632,2 m), bei Hirschricht (Birgland), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Buchenberg (Bayerischer Wald) (593,2 m), im Bayerischen Wald, bei Oberbucha (Windberg), Landkreis Straubing-Bogen
 Buchenberg (Entenberg) (566,9 m), in der Fränkischen Alb bei Entenberg (Leinburg), Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Buchenberg (Türkelstein) (565,1 m), in der Fränkischen Alb bei Türkelstein (Gößweinstein), Landkreis Forchheim, Bayern
 Buchenberg (Ellwangen) (505,1 m), bei Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Vorderer Buchenberg (482,7 m), im Bayerischen Wald, bei Schafberg (Hunderdorf), Landkreis Straubing-Bogen
 Buchenberg (Erzgebirge) (482 m), im Erzgebirge bei Aue, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Buchenberg (Ilm-Saale-Platte) (468,8 m), in der Ilm-Saale-Platte bei Ehrenstein, Ilm-Kreis, Thüringen
 Buchenberg (Rhön) (441,3 m), in der Rhön bei Bermbach (Buttlar), Wartburgkreis, Thüringen
 Buchenberg (Hübingen) (424,8 m), im Westerwald bei Hübingen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Buchenberg (Teutoburger Wald) (385 m), im Teutoburger Wald nahe Veldrom (Horn-Bad Meinberg), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Buchenberg (Rhön) (396,5 m), in der Rhön, bei Soisdorf, Landkreis Fulda, Hessen
 Buchenberg (Niedergailbach) (354 m), im Bliesgau, bei Niedergailbach, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Buchenberg (Homburg) (Karlsberg; 345 m), bei Sanddorf (Homburg), Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Buchenberg (Mackenröder Wald) (320,2 m), nahe Limlingerode (Hohenstein), Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Buchenberg (Huy) (316,6 m), im Huy nahe Dingelstedt am Huy (Huy), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Buchenberg (Steinfurt) (111,0 m), nahe Burgsteinfurt (Steinfurt), Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Buchenberg (Braunschweig) (92,5 m), in Kanzlerfeld (Braunschweig), kreisfreie Stadt, Niedersachsen
 Buchenberg (Rehlingen) (89,0 m), in der Lüneburger Heide bei Rehlingen, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Buchenberg (Uelzen) (77,7 m), im Uelzener Becken bei Uelzen, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Buchenberg (Lünen) (74,6 m), in Lünen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Buchenberg (Bad Doberan) (30 m), in Buchenberg (Bad Doberan), Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

außerhalb Deutschlands:
 Buchenberg (Ybbstaler Alpen), 790 m, in den Ybbstaler Alpen bei Waidhofen an der Ybbs, Statutarstadt, Niederösterreich, Österreich
 Buchenberg (Seewen) (Buechenberg), 706 m, im Schweizer Jura, bei Seewen SO, Bezirk Dorneck, Kanton Solothurn, Schweiz
 Buchenberg (Plesná) (Bukový vrch), 649,7 m, im Elstergebirge bei Plesná, Karlovarský kraj, Tschechien
 Buchenberg (Teplice nad Metují) (Buková hora), 638,1 m, bei Horní Teplice (Teplice nad Metují), Královéhradecký kraj, Tschechien

Buchenberg ist Name oder Namensbestandteil von Schutzgebieten:
 Buchenberg (Fauna-Flora-Habitat-Gebiet), auf dem Buchenberg (Türkelstein), bei Türkelstein (Gößweinstein), Landkreis Forchheim, Bayern
 Buchenberg (Naturschutzgebiet, Weida), nahe Weida, Landkreis Greiz, Thüringen
 Buchenberg (Naturschutzgebiet, Wenigentaft), bei Wenigentaft, Wartburgkreis, Thüringen; auf einer Nebenkuppe (375,4 m) des in Hessen benachbarten Buchenberg (Rhön)
 Buchenberg bei Krölpa, auf dem Buchenberg, bei Krölpa, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Naturschutzgebiet Buchenberg, Grisselborner Wäldchen und Taftgrund bei Soisdorf, bei Soisdorf, Landkreis Fulda, und Mansbach (Hohenroda), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Buchenberg, Grisselborner Wäldchen und Taftgrund bei Soisdorf (Landschaftsschutzgebiet), am Buchenberg (Rhön), bei Soisdorf, Landkreis Fulda, Hessen
 Buchenberg zwischen Hirschricht und Schwend, auf dem Buchenberg (Hirschricht), bei Hirschricht (Birgland), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Naturschutzgebiet Buchenberg im Stadtgebiet von Marsberg im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Am Bagno – Buchenberg auf dem Gebiet der Stadt Steinfurt, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen

Buchenberg steht außerdem für:
 Naturpark Buchenberg, bei Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich
 Wolfram Buchenberg (* 1962), deutscher Komponist